Уаб-Мето (, также атони, мето, тимол, тимор) — один из австронезийских языков, распространён, в основном, на . Также на нём говорят в эксклаве Восточного Тимора Окуси-Амбено.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 700 тыс. в 2009 году.

Уаб-мето является родным языком для народа атони. На письме пользуется латинской графикой.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: аманубан-аманатун (аманатун, аманубан, аманубанг), амфоан-фатуле’у-амаби (амаби, амфоан, амфуанг, фатуле’у), бибоки-инсана (бибоки, инсана), куса-манлеа (куса, манеа, манлеа), молло-миомафо (миомафо, молло).

Сравнение словаря уаб-мето с русским языком

Система числительных

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания

Ссылки 
 Yohanes Manhiittu. Kamus Ringkas Indonesia-Inggris-Dawan/Concise Indonesian-English-Dawan Dictionary/Kamus Palpalâ Indonesia-Inglés-Uab Metô Yogyakarta, Desember 2007
 

Языки Индонезии
Языки Восточного Тимора
Австронезийские языки